Boros Zoltán
 Boros Zoltán (1939) filmrendező, zeneszerző, tévészerkesztő
 Boros Zoltán (1945) szlovákiai magyar politikus
 Boros Zoltán (1948) tájfutó, sportvezető
 Boros Zoltán (1961) római katolikus pap
 Boros Zoltán (1965) grafikus, illusztrátor
 Boros Zoltán (1969) színész, szinkronszínész
 Boros Zoltán (1970) kosárlabdázó
 Boros Zoltán (1976) vadászati festő- és grafikusművész
Boross Zoltán
 Boross Zoltán (1926) Ybl-díjas építész